Gottfried Prinz zu Hohenlohe-Langenburg ist der Name folgender Personen:

 Gottfried zu Hohenlohe-Langenburg (böhmischer Magnat) (1860–1933), Mitglied im österreichischen Herrenhaus, k.u.k. Reichsrat und Kammerherr
 Gottfried zu Hohenlohe-Langenburg (1897–1960), Oberhaupt des Hauses Hohenlohe-Langenburg